

Musica 
 Why?  – gruppo musicale indie rock statunitense
 Why  – singolo di Frankie Avalon del 1959
 Why  – traccia dell'album Younger Than Yesterday dei The Byrds del 1967
 Why (Must We Fall in Love)  – singolo di Diana Ross & The Supremes del 1969, dall'album Together
 Why  – singolo di Yoko Ono featuring Plastic Ono Band del 1970
 Why?  – album di G.G. Tonet del 1980
 Why  – album dei Discharge del 1981
 Why  – singolo di Carly Simon del 1982, dalla colonna sonora di Soup for One
 Why  – singolo di Randy Crawford del 1983, dalla colonna sonora di Don Camillo
 Why?  – singolo dei Bronski Beat del 1984, dall'album The Age of Consent
 Why  – singolo di Annie Lennox del 1992, dall'album Diva; una cover è stata realizzata da DJ Sammy nel 2005
  Why  – singolo di Cathy Dennis e D Mob del 1994, dall'album Into the Skyline
 Why  – singolo dei 3T feat. Michael Jackson del 1995
 why  – singolo di Ken Hirai del 2000
 Why?  – singolo delle Mis-Teeq del 2000
 Why  – singolo di Jadakiss featuring Anthony Hamilton del 2004, dall'album Kiss of Death
 Why  – singolo di Sonique del 2005, dall'album On Kosmo
 Why  – canzone rappresentante la Finlandia all'Eurovision Song Contest 2005
  Why  – singolo di Lionel Richie del 2006, dall'album Coming Home
 Why  – singolo di Gabrielle del 2007, dall'album Always
 WHY  – singolo di Miliyah Kato del 2009
 Why?  – album dei They Might Be Giants del 2015
 Why – singolo di Kim Tae-yeon del 2016
 Why – EP di Kim Tae-yeon del 2016
 Why – singolo di Sabrina Carpenter del 2016
 Why – singolo dei The Cranberries del 2017
 Why? – singolo di Fish Narc, Lil Tracy e Fantasy Camp del 2019
 Why? – singolo di Devin Townsend del 2020

Altro 
 WHY  – organizzazione non-profit statunitense per la lotta alla fame e alla povertà